Hamden ist die Bezeichnung mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Hamden (Connecticut)
 Hamden (Missouri)
 Hamden (New Jersey)
 Hamden (New York)
 Hamden (Ohio)
 Hamden (Oklahoma)
 Hamden Township (Becker County, Minnesota)